Сент-Аві́-Рив'є́р, Сент-Аві-Рів'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 50 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Аві-Рив'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аві-Рив'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь